Myles peut faire référence à :

Patronyme
Alannah Myles (née en 1959), chanteuse canadienne, auteur notamment de l'album Alannah Myles en 1989 ;
Billy Myles (1924-2005), auteur-compositeur de blues américain ;
[Brian Myles] (né en 1974), Directeur du quotidien Le Devoir;
Eve Myles (née en 1978), actrice britannique ;
Gareth Myles (né en 1978), acteur, réalisateur, scénariste et directeur de la photographie britannique ;
Kristyna Myles (née en 1984), auteur-compositeur-interprète britannique ;
Nate Myles (né en 1985), rugbyman australien ;
Sophia Myles (née en 1980), actrice britannique ;
John Myles-Mills (né en 1966), athlète ghanéen, spécialiste des courses de sprint ;
Leonard Myles-Mills (né en 1973), athlète ghanéen, spécialiste du 100 mètres ;

Prénom
Myles Coverdale (c.1488-1568), érudit anglais ;
Myles Fowl, personnage fictif de la série de romans Artemis Fowl ;
Myles Hesson (né en 1990), basketteur anglais ;
Myles Jeffrey (né en 1990), acteur américain ;
Myles Kennedy (né en 1969), chanteur, compositeur et guitariste américain ;
Myles Lane (1905-1987), hockeyeur sur glace américain ;
Myles MacInnes (né en 1978), dit Mylo, disc-jockey britannique ;
Myles Standish (c.1584-1656), militaire anglais ;
Myles Stoesz (né en 1987), hockeyeur sur glace américain ;
Myles Wakefield (né en 1974), tennisman sud-africain.

Voir aussi
Mylès, personnage de la mythologie grecque ;
.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom